La farandole est une danse traditionnelle.

Farandole peut également faire référence à :

 Collection Farandole (1954-1994), albums pour la jeunesse créés par les éditions Casterman. 
 Éditions la farandole (1955-1994), une maison d'édition créée par un groupe éditorial du Parti communiste français.
 La Grande Farandole, film musical américain de 1939 réalisé par H.C. Potter.
 Farandole, film français de 1945 réalisé par André Zwoboda.
 Farandole, une émission de divertissement animée de  à  par Patrick Sébastien sur la chaine française La Cinq.